L'expression Personne n'est parfait a été reprise dans le titre de nombreuses œuvres, parfois en clin d'œil à « Well... nobody's perfect! », la réplique finale de Certains l'aiment chaud de Billy Wilder (1959).

Cinéma 

 Personne n'est parfait (), film italien de Pasquale Festa Campanile sorti en 1981 ;
 Personne n'est parfait(e) (), français de Joel Schumacher sorti en 1999.

Télévision 
 Personne n'est parfait (1/2) et Personne n'est parfait (2/2),  et  de la  de Chair de poule () ;
 Personne n'est parfait, 1 de la 1 saison de Mes parents cosmiques () ;
 Personne n'est parfait,  de la 1 saison d'American Wives () ;
 Personne n'est parfait,  de la  de  ;
 Personne n'est parfait,  de la  des Les Griffin () ;
 Personne n'est parfait (1/2) et Personne n'est parfait (2/2),  et  de la  d'Angels : L'Alliance des anges ().

Littérature 
 Personne n'est parfait (, autobiographie de l'athlète et journaliste handicapé japonais Hirotada Ototake. 
 Personne n'est parfait, roman français de Patrick Mosconi publié en 2010.

Musique 
 Personne n'est parfait, album d'Alain Chamfort (1997).
 Personne n'est parfait, album d'Axel Bauer (2000).

Voir aussi